Miejscowości w USA:
 Mellen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Gminy w USA:
 Mellen (ang. Mellen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee